Aboim, paroisse civile de la municipalité d'Amarante, au Portugal ;
 Aboim, paroisse civile de la municipalité de Fafe, au Portugal.